afkomstig uit Cambodja
De taal van Cambodja, Khmer (taal)